Масловка — микрорайон города Воронежа, административно подчинённый Левобережному району города.

Население 
Население микрорайона составляет 8447 человек (по состоянию на 2010 год).

По состоянию на 2020 год на территории микрорайона фактически проживает около 15 тыс., зарегистрировано по месту жительства 11,5 тыс. жителей.

География 
Расположен в 12 километрах к юго-востоку от центра Воронежа.

В состав городского микрорайона входят 5 населенных пунктов: Масловка, Таврово, Семилукские Выселки, пос. им. Буденного, Воронежский Гидроузел.

Общая площадь микрорайона составляет 827,7 га, в том числе:
 — с. Масловка — площадь 501 га;
 — с. Таврово — площадь — 85 га;
 — с. Семилукские Выселки — 131 га;
 — пос. им. Буденного — 77,7 га.

Микрорайон насчитывает 48 улиц и 12 переулков.

История 
В результате сильнейшего лесного пожара в июле 2010 года в Масловке полностью выгорело 86 домов.

Инфраструктура 
На территории микрорайона находится 21 ТОС, 29 садоводческих товариществ и кооперативов.

Имеется одноимённая железнодорожная станция.

На территории микрорайона преобладает сектор частной застройки — 3236 жилых дома, 40 МКД, в том числе в с. Масловка 11 пятиэтажных домов, на Гидроузле — 2 двухэтажных дома, в ЗАО «Зареченский» — 27 двухэтажных домов.

На территории Масловки Правительство Воронежской области при поддержке Инвестиционного фонда России реализует проект создания индустриального парка для размещения более 100 новых предприятий.

Основными производствами парка станут:

 предприятия машиностроения (производство строительной техники, сельхозмашиностроение и оборудование для пищевой промышленности, автосборка и производство автокомпонентов);
 производители комплектующих и электроники;
 металлургическое производство и производство металлоизделий;
 логистические центры.

Известные уроженцы 
 Иван Саенко — российский футболист.
 Сергей Верлин — российский гребец на каноэ, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года.

Транспорт 
Протяженность дорог составляет около 48 км.

Примечания

Ссылки 
 Инвестиционные площадки Официальный портал Органов власти Воронежской области
 Агентство по привлечению инвестиций Воронежской области
 Воронежская область получит из инвестфонда 500 млн рублей на инфраструктуру индустриальной зоны «Масловская» — правительство РФ

Исторические части Воронежа
Левобережный район Воронежа
населённые пункты, упразднённые в 2011 году
населённые пункты, вошедшие в состав Воронежа